Csongno, történelmi szempontból jelentős út Szöulban
 Csongno-ku, Szöul kerülete